La Creu (Brunyola), muntanya al municipi de Brunyola (la Selva) 
 La Creu (Campdevànol),
 La Creu (Erinyà), camp de conreu allargassat al terme de Conca de Dalt (Pallars Jussà) 
 La Creu (Fígols i Alinyà),
 La Creu (les Valls d'Aguilar), muntanya al municipi de les Valls d'Aguilar (l'Alt Urgell)
 La Creu (l'Esquirol), masia a Cantonigròs, municipi de l'Esquirol (Osona)
 La Creu (Olius), masia al municipi d'Olius a la comarca del Solsonès

 Cala de la Creu